Ras-le-bol ou Ras le bol peut faire référence à :
 Ras le bol, film franco-belge de 1973 ;
 Ras-le-bol à l'italienne (Il Belpaese), film italien de 1977 ;
 Ras le bol, film brésilo-luso-luxembourgeois de 1999 ;
 Ras-le-bol des moutons, court métrage américain de 1944 ;
 Les coolies en ont ras le bol, film hongkongais de 1973.